Raukamp steht für:

 Raukamp (Wuppertal), eine Ortslage in Wuppertal

Raukamp ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Raukamp (1881–1960), österreichischer Glasmaler und Unternehmer